Ramsau kan syfta på

Geografi

Tyskland 

 Ramsau bei Berchtesgaden,

Österrike 

 Ramsau am Dachstein, Steiermark, Politischer Bezirk Liezen, 
 Ramsau im Zillertal, kommun, Tyrolen, Politischer Bezirk Schwaz, 
 Ramsau (kommun), Niederösterreich, Politischer Bezirk Lilienfeld,